Jacques Mercier peut désigner :
 Jacques Mercier (1776-1858), industriel et homme politique français ; 
 Jacques Mercier (1921-1983), député français ;

 Jacques Mercier (né en 1930), acteur français 
 Jacques Mercier (1943-), écrivain et homme de télévision et de radio belge ;
 Jacques Mercier (né en 1945), chef d'orchestre français ;
 Jacques Mercier (né en 1945), chanteur et guitariste français, chanteur du groupe Dynastie Crisis, fondateur du groupe Captain Mercier ;
 Jacques Mercier, médecin et physiologiste français.

Voir aussi 
 Jacques Lemercier (1585-1654), architecte français